Tuel peut faire référence à :
 (né en 1991), joueur américain de football américain ;
Laurent Tuel (né en 1966), réalisateur et scénariste français ;
l'écluse Tuel Lane, sur le Rochdale Canal, à Sowerby Bridge, dans le Yorkshire, en Grande-Bretagne.

Homonymie de patronyme